Osman Hussein – sudański polityk,  pełniący obowiązki premiera Sudanu od 19 stycznia 2022, po rezygnacji Abdalli Hamdoka 2 stycznia. Od 13 marca 2019 r. jest sekretarzem generalnym kancelarii premiera.

Przypisy 

Premierzy Sudanu
Urodzeni w 1951